Дефа́нс, или Ла-Дефанс () — современный деловой и жилой квартал в ближнем пригороде Парижа, западнее XVI округа, в департаменте О-де-Сен. Считается самым большим деловым центром Европы. Eго также называют «парижским Манхэттеном». В нём проживают 20 000 человек, и каждый день на работу приезжают 150 000 служащих из 1500 фирм и организаций, разместившихся в Дефанс.

Строительство квартала, с его пешеходной зоной длиной 1,2 км и шириной 250 м, началось в 1955 году. Первое офисное здание было открыто в 1958 году. Сейчас в Дефансе располагается множество штаб-квартир различных банков и страховых компаний. Наиболее впечатляющими зданиями являются Башня Areva, Manhattan, Gan, CNIT (Центр Новейшей Индустрии и Технологий). Однако самой известной постройкой по праву считается Большая арка Дефанс, современный вариант Триумфальной арки.

 Метро, линия 1: La Défense и Esplanade de la Défense
 RER, линия А: La Défense (с 1970 г.)

Факты и цифры 
 разделён на 12 секторов;
 3 500 000 м² офисных площадей;
 1500 компаний (из них 14 из 20 крупнейших французских предприятий и 15 из 50-ти всемирных компаний);
 150 000 служащих;
 20 000 человек проживают в Дефансе;
 210 000 м² заняты под магазины/ торговые центры;
 2600 гостиничных номеров;
 310 000 м² выложены монолитными плитами;
 11 га зелёных насаждений;
 90 000 м² дорог, из них — 60 000 м² крытых;
 60 скульптур и памятников современного искусства.
 13 из 18 самых высоких зданий Парижа расположены в Дефансе.

Завершённые здания Дефанс выше 90 метров (1967—2021)

История 

Название «Дефанс» происходит от названия памятника La Défense de Paris («Оборона Парижа»), который был поставлен в честь солдат, защищавших город во время франко-прусской войны 1870-1871 годов. Он представляет собой бронзовую скульптуру, созданную Луи-Эрнестом Барриа. Эта скульптура находится там, где ранее было круговое движение коммуны Курбевуа, и даже сейчас её можно увидеть с площади перед церковью.

Холм, на котором сегодня стоит Большая Арка, носил ранее романтичное имя Chantecoq (Песнь Петухов). Уже при Людовике XV была продлена историческая ось на месте сегодняшних Елисейских Полей в виде аллеи, но вплоть до XIX века на холме стояла ветряная мельница. Однако собственно застройка Дефанса началась лишь после основания EPAD (Etablissement Public d’Amenagement de la Défense). Заданием EPAD стала разгрузка традиционных деловых кварталов у Триумфальной Арки и вдоль Больших Бульваров, а также развитие инфраструктуры в Дефансе. В 1958 году было возведено первое здание на холме Дефанс, вместе с выставочным залом CNIT (Centre National des Industries et Technologies).

В 1963 году начали вырисовываться конкретные очертания нового квартала. Объём офисных площадей составил примерно 800 000 м². В 1970 году были достроены пять небоскрёбов: Esso, Nobel, Aquitaine, Europe и Aurore. В том же году была реализована одна из главных предпосылок построения нового квартала на окраине города — городская скоростная железная дорога (RER), которая соединяет Дефанс со станциями «Обер» (у Оперы Гарнье) и «Триумфальная арка».

1970-е годы, прошедшие под эгидой экологии и экономического развития, доставили определённые проблемы строительству Дефанса. Как только стало понятно, что новые высотные здания искажают перспективу Елисейских Полей, в 1972 году прошла волна протестов. Премьер-министр Валери Жискар д’Эстен, уже на пути в президенты, был за прекращение застройки квартала. Кроме того, нефтяной кризис 1973 года привёл к приостановке проекта. Но, несмотря ни на что, правительство во главе с Раймоном Барром решило продолжать стройку в 1978.

Теперь начали строить новое поколение высоток — более низкие; в 1981 году открылся большой торговый центр. После международного конкурса «Лицо Дефанса» в 1983 году начались работы по установке Большой Арки по проекту датского архитектора Йохана Отто фон Шпрехельсена; закончились работы в 1989 году торжественным открытием памятника.

Новая эра «La Défense 2006—2015» 
В декабре 2005 года председатель EPAD Бернар Блед объявил об амбициозной задумке «La Defense 2006—2015». План был рассчитан на 9 лет и включал в себя строительство 850 000 м² офисов и 100 000 м² жилых помещений, постройку 4-х небоскрёбов высотой более 300 м (Tour Signal, Tour Generali, Tour Phare, Hermitage Plaza) и реконструкцию уже существующих зданий.

В 2008 году, как часть плана, было завершено строительство зданий Tour Granite и Tour T1.

К 2015 году строительство небоскрёбов Tour Signal и Tour Generali было отменено, а проектная высота Tour Phare уменьшена до 296 м. Также были сдвинуты сроки окончания строительства: для Tour Phare — на 2018 год, а для Hermitage Plaza — на 2020 год.

Примечания

Ссылки 

  EPAD, Государственное предприятие по благоустройству Ля Дефанс
  Небоскрёбы Парижа
  Проект «Дефанс 2015»

 
О-де-Сен
Экономика Парижа
Деловые кварталы